A csavar fordul egyet, Henry James kisregénye
 A csavar fordul egyet, Benjamin Britten operája